Amphiophiura bullata är en ormstjärneart som först beskrevs av Wyville Thomson 1878.  Amphiophiura bullata ingår i släktet Amphiophiura och familjen fransormstjärnor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 A. b. convexa
 A. b. vitjazi
 A. b. pacifica
 A. b. bullata

Källor 

Fransormstjärnor
bullata